Molekulska formula -{C18H21NO4}- se može odnositi na:
 Oksikodon
 Kodein-N-oksid